Marfa, üdülőhely Máltán
 Marfa, település az USA Texas államában, Presidio megye székhelye